Habrolepis är ett släkte av steklar som beskrevs av Förster 1856. Habrolepis ingår i familjen sköldlussteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Sköldlussteklar
Habrolepis